Суперкубок Европы 1979 () — 7-й розыгрыш Суперкубка Европы. Прошёл между победителем Кубка европейских чемпионов английским Ноттингемом Форестом и победителем Кубка обладателей кубков испанской Барселоной. Первый матч прошёл в Ноттингеме, на стадионе Сити Граунд , где завершился минимальной победой хозяев со счётом — 1:0. Второй матч проходил на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Матч завершился со счетом — 1:1. Тем самым Ноттингем Форест стал победителем по сумме двух матчей (2:1).

Матчи

Первый матч

Ответный матч

См.также 
Кубок европейских чемпионов 1978-1979
Кубок обладателей кубков УЕФА 1978-1979

Примечания

Ссылки 
 Отчёт from UEFA
 Отчёт from RSSSF

1979